est un film dramatique danois écrit et réalisé par Per Fly et sorti en 2000.

Synopsis

Fiche technique 
 Titre original :  ( « le banc »)
 Réalisation : Per Fly
 Scénario : Per Fly, Kim Leona 
 Photographie : Jørgen Johansson
 Montage : Morten Giese 
 Musique : Halfdan E 
 Pays d'origine : Danemark
 Langue originale : danois
 Format : couleur
 Genre : dramatique
 Durée : 93 minutes
 Dates de sortie :
 Danemark :  (Festival international du film norvégien de Haugesund)

Distribution 

 Jesper Christensen : Kaj 
 Marius Sonne Janischefska : Jonas 
 Stine Holm Joensen : Liv 
 Nicolaj Kopernikus : Stig 
 Jens Albinus : Kim 
 Sarah Boberg : Connie (comme Sarah Kjærgaard Boberg)  
 Benjamin Boe Rasmussen : Bo 
 Lars Brygmann : Lars 
 Lars Ranthe : Kaptajnen 
 Holger Perfort : Hr. Nandrup 
 Britta Lillesøe : Lis 
 John Martinus : Toiletpasser 
 Petrine Agger : Sygeplejerske 
 Ann Kristine Schmidt : Receptionist 
 Anette Støvelbæk : Kims Nabo 
 Rikke Bendsen : Irene 
 Ali Kahn : Købmand 
 Erik Rasmussen : Tarzan 
 Michael Bengtson : Michael 
 Kim Lerche Nielsen : Kim 
 Yousef Sundoo : Indvandrerdreng 1 
 Fraz Jamil : Indvandrerdreng 2 
 Erik Hovby Jørgensen : Carsten (uncredited) 
 Søren Malling : Mand (uncredited)

Notes et références

Articles connexes

Liens externes 

 

Film danois sorti en 2000
Film dramatique danois
Film en danois